Hirudinaria är ett släkte av svampar. Hirudinaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Dottertaxa till Hirudinaria, i alfabetisk ordning 
 Hirudinaria arundinariae Hara
 Hirudinaria macrospora Ces.
 Hirudinaria mespili Ces.

Källor

Sporsäcksvampar
Hirudinaria